Banneitz steht für:
 Banneitz (Fabrikantenfamilie), deutsche Fabrikantenfamilie

Banneitz ist der Familienname von:
 Friedrich Wilhelm Banneitz (1885–1940), deutscher Ingenieur der Elektrotechnik und Physiker